Neuer Packhof ist die Bezeichnung von

Neuer Packhof (Berlin), ehemaliges Gebäude in Berlin
Neuer Packhof (Magdeburg), ehemaliges Gebäude in Magdeburg